Нижние Мнёвники — московские топонимы.

 Нижние Мнёвники — улица.
 «Нижние Мнёвники» — проектное название станции метро «Хорошёвская» (не путать с Мнёвники (станция метро)).

См. также